Павел Кудрявцев:
 Кудрявцев, Павел Александрович (1909—1974) — советский футболист.
 Кудрявцев, Павел Геннадьевич (род. 1956) — доктор хим. наук, профессор.
 Кудрявцев, Павел Степанович (1904—1975) — советский специалист по истории физики, автор учебников.